Byton kan syfta på följande platser:

Polen 

 Bytoń (kommunhuvudort), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat radziejowski, 
 Bytoń (kommun), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat radziejowski,

Storbritannien 

 Byton, Herefordshire, ort i England, 

Robotskapade Polenförgreningar